Saavedrense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Saavedra, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Saavedra, localidad cabecera del partido bonaerense homónimo.
Saavedra, barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina.